Tanya se puede referir a:

Tanya Savicheva, niña rusa que escribió un breve diario durante el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial.
Tanya, un personaje del videojuego de lucha Mortal Kombat.